De Wereldbeker alpineskiën is een door de FIS georganiseerde jaarlijkse competitie in het alpineskiën, die loopt over het hele wintersportseizoen op het noordelijke halfrond (ca. eind oktober tot maart). De eerste Wereldbeker werd gehouden in het seizoen 1966/67. De wereldbeker vormt het hoogste competitieniveau in het alpineskiën, en het zijn de beste skiërs ter wereld die eraan deelnemen. De Wereldbeker bekroont de meest regelmatige en complete skiër van een gans seizoen. Er is een apart klassement voor mannen en vrouwen.

Tijdens het seizoen zijn er meestal tussen de 30 en 40 wedstrijden die meetellen voor de wereldbeker, verdeeld over de verschillende disciplines in het alpineskiën (afdaling, slalom, reuzenslalom, Super-G, en combinatie). De eerste dertig atleten in elke wedstrijd krijgen wereldbekerpunten: 100 punten voor de winnaar, 80 voor de tweede, 60 voor de derde, en verder dalend tot de dertigste die nog één punt krijgt. Wie op het einde van het seizoen de meeste punten in alle wedstrijden samen heeft behaald, wordt de winnaar van de algemene wereldbeker, een grote kristallen bol. Daarnaast worden er ook klassementen voor elke afzonderlijke discipline opgemaakt; de winnaars daarvan krijgen een kleine kristallen bol (behalve voor de "combinatie"; daarvoor wordt geen trofee uitgereikt). Wedstrijden op Olympische Winterspelen en wereldkampioenschappen alpineskiën tellen niet mee voor de wereldbeker.

De skiërs met de meeste eindoverwinningen in de wereldbeker zijn de Oostenrijkse Annemarie Moser-Pröll (zes maal) en de Oostenrijker Marcel Hirscher (acht maal). De skiërs met de meeste overwinningen in individuele wereldbekerwedstrijden zijn Mikaela Shiffrin (87 overwinningen) bij de vrouwen en de Zweed Ingemar Stenmark bij de mannen (86 overwinningen).

Puntentelling 
Sinds het seizoen 1978/1979 werd er door de FIS gesleuteld aan het puntensysteem. Nu zijn er punten te verdienen voor de eerste dertig atleten gaande van 100 punten voor de winnaar tot 1 punt voor de dertigste finisher.

*: Het puntensysteem veranderde tijdens het seizoen 1978-1979; dit speciale systeem werd toegepast voor de laatste twee afdalingen bij de heren en de laatste drie wedstrijden in elke discipline behalve de combinatie.

Resultaten

Mannen

Vrouwen

Landenklassement

Wereldbekerbalans

Mannen 

Bijgewerkt t/m seizoen 2021/2022Dikgedrukt, skiër is nog actief.

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Vrouwen 

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020Dikgedrukt, skiester is nog actief.

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Totaal 

Bijgewerkt t/m seizoen 2019/2020

Statistieken

Wereldbekerzeges

Meeste wereldbekerzeges 
Skiërs met meer dan 20 wereldbekerzeges:

Bijgewerkt t/m 13 januari 2019Dikgedrukt, skiër is nog actief.
 - : Discipline bestond niet

Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.
 - : Discipline bestond niet

Meeste overwinningen in één seizoen 

Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.

Meeste overwinningen per discipline 

Bijgewerkt t/m 17 maart 2018
Dikgedrukt, skiër is nog actief.

Wereldbeker tijdlijn 

Bijgewerkt t/m seizoen 2017/2018

Mannen dubbele winnaars

Vrouwen dubbele winnaars

Vrouwen driedubbele winnaars

Externe links 
 FIS
 Skidatabank
 FISAlpineWorldCup.com - Alles over de Wereldbeker Alpineskiën